Il toponimo Rădeşti può riferirsi a diverse località della Romania:
Rădești, comune del distretto di Alba
Rădești, comune del distretto di Galați